Britt kan syfta på:
 Britt – en person med ursprung i Storbritannien, se britter
 Britt (namn) – ett namn
 Britt (auktor)

Se även
 Storbritannien (olika betydelser) – flera
 Brittiska Ostindiska Kompaniet – i Indien fram till 1858
 Brittiska Indien – Storbritannien styre i Inden 1858–1947
 Brittisk